Baldock steht für:

 Baldock, eine Kleinstadt in England

Baldock ist der Familienname folgender Personen:

 Darrel Baldock (1938–2011), australischer Australian-Football-Spieler und Politiker
 Minnie Baldock (1864–1954), britische Suffragette
 Ralph Baldock († 1313), englischer Geistlicher, Bischof von London und Lordkanzler
 Robert Baldock († 1327), englischer Geistlicher, Lordsiegelbewahrer und Lordkanzler
 Sean Baldock (* 1976), britischen Sprinter